Копко́в — русская и немецкая фамилия.

Известные носители 
 Копков, Александр Андреевич (1905—1942) — советский писатель, драматург.
 Копков, Хорст (1910—1996) — сотрудник германской тайной политической полиции (СД), руководящий сотрудник РСХА.

См. также 
 Копковка — река в Кинель-Черкасском районе Самарской области.